IDN steht für:

 Internationalized Domain Name, deutsch Internationalisierter Domainname
 Integriertes Text- und Datennetz, ein ehemaliges deutsches Datennetz
 Identifikationsnummer, beispielsweise genutzt für den Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
 Indonesien, laut der dreibuchstabigen ISO-3166-1-Kodierliste
 das Institut industriel du Nord der École centrale de Lille
 das Instituto de Defesa Nacional (Osttimor)

IDN